Dellen – zagłębienie w rogówce
 Dellen – jezioro i krater uderzeniowy w Szwecji
 Dellen – wieś w Luksemburgu
 (7704) Dellen – planetoida